Lucienne Velu, athlète et basketteuse française. 
 Jacques Velu, magistrat belge. 
 Thierry Velu, sapeur-pompier et écrivain français.

Toponyme 
 Vélu